Das kan som auktorsförkortning betyda:

 Ashok Kumar Das
 Indraneil Das
 Atulananda Das

Robotskapade auktorsförkortningar